Bonne Terre
Bonne Jenet
Bonne Nuit Ma Chérie
Le gorille a bonne mine

Desambiguação